Graedener oder Grädener ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Grädener (1812–1883), deutscher Komponist

 Magda Grädener (1883–1959), österreichische Pianistin und Schriftstellerin, siehe Magda von Hattingberg